Открытый чемпионат Китая по снукеру 1999 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 8 по 14 марта 1999 года в Шанхае (Китай). Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Билли Снэддона со счётом 9:3.

В квалификации к турниру Мехмет Хусну сделал максимальный брейк в матче против Эдди Баркера.

Призовые деньги 

 Победитель: £ 42 000
 Финалист: £ 21 000
 Полуфиналисты: £ 11 000
 Четвертьфиналисты: £ 6 200
 1/8 финала: £ 3 100
 1/16 финала: £ 2 555
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 2 500
 Высший брейк в квалификации: £ 1 000
 Общий призовой фонд: £ 255 000

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Китая по снукеру
1999 год в снукере